Siria puede referirse a:

 República Árabe Siria, país del Oriente Próximo;
 Región de Siria también llamada Gran Siria, Siria histórica o País de Sham (Bilad Al-Sham);
 Siria, provincia del Imperio romano;
 Siria otomana, provincia del Imperio otomano;
 Reino Árabe Unido de Siria, antiguo régimen en la actual Siria;
 República de Siria, antiguo régimen en la actual Siria.